Никодим Кожеезерский (в миру Никита; ум. 1640)  — преподобный Русской православной церкви; в ряде источников описывается как Никодим Хозьюгский (Хузьюгский)

Биография

Никита родился в селе Иванькове, близ города Ростова, между 1545 и 1575 гг. Его родители были зажиточные и благочестивые поселяне. В отроческом возрасте лишившись родителей, Никита отправился в город Ярославль и научился здесь ремеслу — ковать гвозди, чем и добывал себе средства к жизни. С детства он отличался благочестием и, по словам церковного историка Б. В. Титлинова, «вёл жизнь умеренную и трудолюбивую». 

Из Ярославля он переселился в Москву, где, спустя некоторое время, повинуясь давним влечениям, пришел в Чудов монастырь и просил принять его в· число братии у игумена Пафнутия. После испытания он был 31 октября 1595 года пострижен в монахи с именем Никодима. Одиннадцать лет провёл Никодим в Чудовой обители под руководством своего наставника, архимандрита Пафнутия, выделяясь из среды братии благочестивыми подвигами. Когда в 1606 году Пафнутий был назначен митрополитом Крутицким, Никодим решил покинуть монастырь. Прожив год при Пафнутии в Крутицах, он  затем избрал местом пребывания своего Кожеезерскую пустынь в Архангельской губернии, на берегу Кожозера. Но он пробыл здесь всего полтора года так как хотел найти полное уединение. 

Летом 1609 года отец Никодим ушёл из монастыря в пустынную местность на берегу реки Хозьюги, здесь своими руками устроил небольшую келью, обрабатывал землю под картофель, ловил рыбу и тем питался, «предаваясь подвигам благочестия». Слава о Хозьюгском пустыннике широко распространилась и дошла до Москвы. Сам патриарх Иоасаф I узнал о подвигах преподобного и в знак уважения прислал ему песцовую шубу, которую, впрочем, Никодим не принял, а отослал в монастырь. 

За несколько месяцев перед смертью преподобный, по просьбе братии Кожеезерской обители, он оставил свою одинокую келью в пустыне и поселился в монастыре, где и скончался он 3 июля 1640 года и был погребён под спудом в Богоявленской церкви Кожеезерского монастыря. 

В 1662 году Никодим Кожеезерский был причислен к лику святых, а в 1695 году мощи его были обретены нетленными. 

Память его совершается 3 июля (день смерти), 3 августа и 31 октября (в Соборах Архангельских, Новгородских и Ростово-Ярославских святых).

Примечания

Литература 
 Таушев Н. История Кожеезерского мужского монастыря с описанием жизни и чудес святого преподобного отца нашего Никодима Хозъюгского пустынника, Кожеезерского чудотворца. — Архангельск, 1884. — 58 с.
 Никодим (Кононов), иером. Преподобный Никодим, пустынножитель хозьюгский, чудотворец Кожеозерский : Ист. сведения о церковном его почитании, с прил. древнего рукописного жития в полной и краткой ред. / Сост. иером. Никодим, смотритель Спб. Александро-Нев. духовного уч-ща. СПб., 1900. — 80 с.
 Полетаева Е. А. Краткая редакция Жития Никодима Кожеозерского в книжнорукописной традиции XVII в. // Общественная мысль и традиции русской духовной культуры в исторических и литературных памятниках XVI—XX вв. Новосибирск, 2005. — С. 241—256.
 Полетаева Е. А. Житие Никодима Кожеозерского (или опыт составления отечественного отшельнического жития) // Русская агиография. — СПб., 2011. — Т. 2. — С. 140—160;
 Полетаева Е. А. К вопросу о пространных редакциях Жития преподобного Никодима Кожеозерского // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2014. — Т. 63. — С. 96-145
 Полетаева Е. А. Почитание хозьюгского пустынножителя Никодима и агиографическая традиция Кожеозерского монастыря XVII—XVIII вв.  // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. — № 3 (27). — С. 169—194.

Ссылки 
 Преподобный Никоди́м Кожеезерский, Хозьюгский  // Православный церковный календарь. 

Преподобные Русской Церкви
Собор Новгородских святых
Персоналии:Кожеозерский монастырь